«Малыш» — название фильмов:
 «Малыш» — классический американский немой фильм Чарли Чаплина, 1921.
 «Малыш» — США, 1973.
 «Малыш» — США, 1992.
 «Малыш» — Канада, 1997.
 «Малыш» — США, 2000.
 «Малыш» — США, 2001.
 «Малыш» — США, 2006.
 «Малыш» — Мексика, 2015.